Flagi stanowe Stanów Zjednoczonych to flagi będące obok pieczęci stanowej jednym z symboli poszczególnych stanów USA.

Poniżej przedstawiona jest lista uporządkowanych alfabetycznie flag stanowych.

Flaga państwowa 

Stany Zjednoczone

Flagi stanowe

Zobacz też 

 flagi Skonfederowanych Stanów Ameryki
 flagi państw świata
 flagi województw (kategoria)

Linki zewnętrzne 
 Flagi stanowe 50 stanów – netstate.com
 Flagi stanowe – 50states.com